Михаел Хајбек ( Линц 5. март 1991) је аустријски ски скакач.

Каријера 
У Светском купу такмичи се од 2006. Веома добре резултате постигао је на светским јуниорским првенствима, с којих има 3 екипне златне медаље и 1. појединачну.

До резултата каријере дошао је на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, где је као члан репрезентације освојио сребрну медаљу у екипним скоковима. У појединачној конкуренцији заузео је 8 место. На малој скакаоници био је пети.

На последњем такмичењу Новогодишње турнеје 2014/15. у Бишофсхофену постигао је своју прву победу у Светском купу, а у укупном пласману турнеје заузео је 2. место. Бољи је био једино његов земљак Штефан Крафт.

На Светском првенствуu 2015. у Фалуну с колегама из репрезентације освојио је стебрну медаљу у екипним скоковима на великој скакаоници, што му је прва медаља на светским првенствима. Томе је додао иекипну бронзу на Светском првенству у летовима 2016. на домаћем терену у Тауплицу.

Резултати у светском купу

Постоља појединачно

Екипне победе

Укупни пласман

Новогодишња турнеја

Светски куп у скијашким летовима

Летњи Гран при

Референце

Спољашње везе 

 Профил и олимпијски резултати на sports-reference.com

Рођени 1991.
Аустријски ски скакачи
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2014.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2014.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2018.
Аустријски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2018.
Освајачи олимпијских медаља у скијашким скоковима
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Аустрију